Жидкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Жидкова, Алина Владимировна (род. 1977) — российская теннисистка и тренер.
 Жидкова, Анна Фёдоровна (1908—1942) — кандидат философских наук, доцент кафедры философии ВПШ при ЦК ВКП(б). Старший политрук 130-ой стрелковой дивизии. Погибла в бою.
 Жидкова, Катерина (род. 1989) — азербайджанская волейболистка, игрок сборной Азербайджана и бакинского клуба «Азерйол».